Кокорекин — фамилия и топоним (Кокорекино).

Известные носители 
 Кокорекин, Алексей Алексеевич (1906—1959) — советский график, лауреат двух Сталинских премий.

 Кокорекина, Ольга Владимировна (род. 1973) — российская тележурналистка, теле- и радиоведущая.

Топоним  
  — название нескольких населённых пунктов.

См. также 
 Кукареки — квартал в Калуге
 Кукаретин
 Кукаречин